Burgenweg ist eine Bezeichnung für verschiedene Wander- und Radwanderwege:

 Burgenweg Domleschg (früher Burgenpfad Domleschg), Wanderweg im Kanton Graubünden, Schweiz
 Burgenweg (Oberpfalz), Wanderweg in Bayern, Deutschland
 Kraichgau-Burgenweg, Radfernweg in Baden-Württemberg, Deutschland
 Rheinburgenweg, Fernwanderweg entlang des Mittelrheins in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Reichenhaller Burgenweg, Wanderweg in und um Bad Reichenhall in Bayern, Deutschland

Siehe auch:
 Burgensteig
 Burgenstraße
 Burgweg